Villar de los Navarros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de los Navarros (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villar de los Navarros (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar